Береніка () — давньомакедонська форма грецького жіночого імені Ференіка. Переклад імені — «та хто приносить перемогу». Відомі носійки:

 Береніка I (IV—III в.в. до н. е.) — третья дружина Птолемея I Сотера.
 Береніка II — (III в. до н. е.) — дружина Птолемея III Евергета.
 Береніка III — (Клеопатра Береніка, II—I в. до н. е.) — дружина Птолемея X Александра.
 Береніка IV — дочка Птолемея XII.
 Береніка — юдейська цариця, дочка Ірода Агріппи I. 
 Береніка Фермофора — друга дружина Антіоха II Теоса.
 Береніка — наречена Аттала III.